Чэнчжу́н () — китайский топоним. Обычно используется в качестве названий районов в исторической части городской застройки:
 Чэнчжун (Лючжоу) — район городского подчинения городского округа Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.
 Чэнчжун (Синин) — район городского подчинения городского округа Синин провинции Цинхай.